RAD 
 R.A.D. - Recicla Arte Design.

 Rapid Application Development, um modelo de processo de desenvolvimento de software
 Radiano, símbolo de ângulo plano no Sistema Internacional de Unidades
 RAD - Recicla Arte Design.

Desambiguação